Wayne Black e Cara Black hanno battuto in finale Todd Woodbridge e Alicia Molik 3-6, 7-68, 6-4.

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Elena Lichovceva (quarti di finale)
 Mark Knowles /  Virginia Ruano Pascual (secondo turno)
 Mike Bryan /  Lisa Raymond (secondo turno)
 Jonas Björkman /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
 Paul Hanley /  Ai Sugiyama (semifinali)
 Wayne Black /  Cara Black (campioni)
 Bob Bryan /  Lindsay Davenport (semifinali)
 Todd Woodbridge /  Alicia Molik (finale)

 Leander Paes /  Martina Navrátilová (terzo turno)
 Cyril Suk /  Marion Bartoli (secondo turno)
 Jonathan Erlich /  Liezel Huber (terzo turno)
 Leoš Friedl /  Janette Husárová (terzo turno)
 Mariano Hood /  María Vento-Kabchi (secondo turno)
 Gastón Etlis /  Sun Tiantian (terzo turno)
 Daniel Nestor /  Lina Krasnoruckaja (terzo turno)
 Lucas Arnold Ker /  Angelique Widjaja (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2004